Marburgo – città della Slovenia (Maribor in sloveno)
Marburgo – città della Germania (Marburg in tedesco)
Marburgo (in originale: Марбург) – componimento poetico di Boris Pasternak, datato 1916, il cui nome deriva dalla città tedesca.
Scuola di Marburgo – movimento filosofico tedesco della fine dell'Ottocento sviluppatosi nell'Università di Marburgo

Pagine correlate 

Marburg